Cattedrale della Santissima Trinità – ad Addis Abeba
Cattedrale della Santissima Trinità – a Blaj
 Cattedrale della Santissima Trinità – a Buenos Aires
 Cattedrale della Santissima Trinità – a Campobasso
 Cattedrale della Santissima Trinità – a Cerreto Sannita
 Cattedrale della Santissima Trinità – a Dresda
 Cattedrale della Santissima Trinità – a Gherla
Cattedrale della Santissima Trinità – a Hamilton
 Cattedrale della Santissima Trinità – a Križevci
 Cattedrale della Santissima Trinità – a Liepāja
 Cattedrale della Santissima Trinità – a Montevideo
 Cattedrale della Santissima Trinità – a Oulu
 Cattedrale della Santissima Trinità – a Pakrac
 Cattedrale della Santissima Trinità – a Parigi
 Cattedrale della Santissima Trinità – al Pireo
 Cattedrale della Santissima Trinità – a Port-au-Prince
 Cattedrale della Santissima Trinità – a Tbilisi
 Cattedrale della Santissima Trinità – a Waterford
 Cattedrale della Santissima Trinità – a Žilina

Cattedrale ortodossa della Santissima Trinità a Buenos Aires

Pagine correlate

 Cattedrale della Trinità
 Chiesa della Santissima Trinità